Det 17:de Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1964/1965, mästerskapet avgjordes från 29 november 1964 till 12 mars 1965. Vinnare blev Dynamo Moskva.

Mästerskapet avgjordes i ett gruppspel där de 12 lagen mötte varande 1 gång hemma och borta. 
Vinnaren av A:1 och A:2 kvalificerade sig för Klass A.

Sovjetiska mästerskapet

Klass A

Klass A:1
Tävlingen hölls mellan den 13 december 1964 och 14 mars 1965.

Klass A:2
Tävlingen hölls mellan den 13 december 1964 och 14 mars 1965.

Klass B
Avgjordes i Syzran, 1 till 10 mars 1965. Det två bäst placerade lagen kvalificerade sig till A:1 eller A:2.

1964 i Sovjetunionen
1965 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1964/1965